Фавро́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Рюин-ан-Маржерид. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15068.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к югу от Парижа, в 95 км южнее Клермон-Феррана, в 60 км к востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 303 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 184 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 138 были экономически активными, 46 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 69,5 %). Из 138 активных работали 126 человек (78 мужчин и 48 женщин), безработных было 12 (4 мужчин и 8 женщин). Среди 46 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Крест Моншансон (1846 год). Памятник истории с 1983 года
  (XVIII век). Памятник истории с 1992 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь